Calosirus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Calosirus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Calosirus